

Pessoas 
 João Artur Rosa Alves - futebolista português
 João Alves Filho - político brasileiro; ex-governador de Sergipe
 João Alves de Almeida - político brasileiro, deputado federal pelo estado da Bahia
 João António Ferreira Resende Alves - futebolista e treinador português, conhecido, enquanto jogador, como luvas pretas
 João Félix de Andrade Filho

Desambiguações de antropônimos